Dubai Classic 1992 (также известен как Dubai Duty Free Classic 1992 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил осенью 1992 года (сезон 1992/93) в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Джон Пэррот, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:8.

Основная стадия Dubai Classic 1992, в отличие от предыдущих розыгрышей турнира, началась с 1/8 финала.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Dubai Classic
1992 год в снукере